Арман Лебрен де Ля Уссе (; 1768—1846) — французский военный деятель, дивизионный генерал (1807 год), барон (1808 год), граф (1819 год), участник революционных и наполеоновских войн. Имя генерала выбито на Триумфальной арке в Париже.

Биография 
15 сентября 1791 года начал военную службу в звании младшего лейтенанта в 82-м пехотном полку, 10 марта 1792 года был переведён в 5-й драгунский полк, 6 ноября 1792 года произведён в капитаны с назначением в легион Мозеля, получил должность адъютанта генерала Бёрнонвиля. С отличием сражаясь в кампаниях 1792—1796 годов в рядах Северной и Мозельской армий, 27 февраля 1793 года был произведён в командиры эскадрона, продолжал выполнять функции адъютанта до 15 марта 1793 года, когда был переведён в 3-й гусарский полк. Отличился в сражениях при Карлсберге и Кайзерслаутерне, при Фрешвиле во главе всего полка первым вошёл в редуты противника, вынудив сложить оружие 1500 венгерских гренадер, захватил 28 орудий и был ранен мушкетной пулей в правую ногу.

Был повышен 21 марта 1794 года до звания командира бригады, получил под своё начало 3-го гусарский полк в Северной армии. В декабре 1796 года переведён в Самбро-Маасскую армию, в 1798 году — в Английскую армию. В 1799 году в составе Наблюдательной Рейнской армии участвовал в экспедиции против восставшей Бельгии, 5 октября 1799 года в бою близ Франкфурта получил пулевое ранение в пятку, с 1800 года служил последовательно в Дунайской и Рейнской армиях, с 1801 года — в 1-м военном округе.

5 октября 1803 года — инспектор побережья департаментов Манш и Кальвадос, 1 февраля 1804 года — бригадный генерал. 29 апреля 1805 года возглавил Комиссию, предназначенную для составления проекта нового регламента для лёгкой кавалерии. 7 июня был определён в состав 1-й резервной кавалерийской дивизии Нансути Армии Берегов Океана, и возглавил в ней 2-ю кирасирскую бригаду. 24 августа эта дивизия получила официальное название 1-й дивизии тяжёлой кавалерии. 21 сентября 1806 года получил под своё начало бригаду лёгкой кавалерии 1-го армейского корпуса. 14 мая 1807 года — дивизионный генерал. В тот же день возглавил 4-ю драгунскую дивизию резервной кавалерии, 12 июля 1807 года вместе со своей дивизией переведён в 3-й армейский корпус.

В октябре 1808 года переведён в состав Армии Испании, участвовал во взятии Мадрида 4 декабря и Эскориаля 5 декабря. 1 января 1809 года переведён вместе с дивизией во 2-й корпус Армии Испании, 5 января 1809 года под командой маршала Сульта отличился в бою при Феррейре, где помешал вражескому арьергарду взорвать мост через реку. С 31 января 1810 года сражался под командой генерала Рейнье, 21 апреля 1810 года отличился в бою при Рокке, где во главе 17-го и 27-го драгунских полков нанёс поражение испанцам, потерявшим 800 человек убитыми и 600 пленными, затем во главе отдельного отряда (1,500 человек пехоты и кавалерии) двинулся в провинцию Куэнка, при Вилья-дель-Арно опрокинул и рассеял авангард герильясов Дона Хуана Мартина, после чего разгромил и главные силы испанцев (3,000 пехоты, 400 кавалеристов), захватив в плен целый батальон (600 человек, включая 20 офицеров). В августе 1810 года переведён в Армию Центра с назначением губернатором Толедо, в апреле 1811 года — губернатор провинции Куэнка, 14 июля 1811 года между Алькобером и Валь-де-Оливаром нанёс сокрушительное поражение испанским войскам генерала Зайяса, которые потеряли 600 человек убитыми, 1,000 пленными, знамя, весь багаж, огромный парк крупного рогатого скота и 200 лошадей.

16 июля 1811 года возвратился во Францию и 9 января 1812 года получил под своё начало 6-ю дивизию тяжёлой кавалерии в составе 3-го кавалерийского корпуса генерала Груши, принимал участие в Русском походе, получил тяжёлое ранение в сражении при Бородино. 10 декабря, французская армия эвакуировала Вильно, оставив в этом городе более 10,000 больных и раненых, в том числе большое количество офицеров всех чинов, среди которых был и генерал Ля Уссе. Все они были взяты в плен.

В июне 1814 года возвратился во Францию и с 1 сентября того-же года оставался без служебного назначения. В период «Ста дней» присоединился к Императору и 6 апреля 1815 года назначен командиром 2-й кавалерийской дивизии 1-го корпуса, 5 июня 1815 года определён в распоряжение военного министра в качестве коменданта и инспектора кавалерийских депо, после второй Реставрации выведен в резерв. 30 декабря 1818 года возвращён в списки Генерального штаба и 13 января 1819 года занял пост командующего 14-го военного округа в Кане, с 30 марта 1820 года оставался без служебного назначения, 23 июля 1823 года назначен генеральным инспектором жандармерии, с 1 января по 1 апреля 1828 года — член Экзаменационной комиссии по вооружению, 25 мая 1832 года определён в резерв и 1 ноября 1833 года вышел в отставку. Умер 19 июня 1846 года в Париже в возрасте 77 лет. Имя генерала выбито на Триумфальной арке в Париже.

Воинские звания 
 Младший лейтенант (15 сентября 1791 года);
 Капитан (6 ноября 1792 года);
 Командир эскадрона (27 февраля 1793 года);
 Полковник (21 марта 1794 года);
 Бригадный генерал (1 февраля 1804 года);
 Дивизионный генерал (14 мая 1807 года).

Титулы 
 Барон Ля Уссе и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 22 ноября 1808 года в Бургосе).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Кавалер военного ордена Святого Людовика (19 июля 1814 года)

 Орден Лилии

Примечания

Литература 
 Charles Mullié. Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852.
 A. Lievyns, Jean Maurice Verdot, Pierre Bégat, Fastes de la Légion d’honneur, biographie de tous les décorés accompagnée de l’histoire législative et réglementaire de l’ordre, t. III, 1844, 565 p.

Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Бароны Империи (Франция)
Графы Франции
Участники сражения при Аустерлице
Участники сражения под Фридландом
Участники Бородинского сражения